Ел Абал има више значења:

 Ел Абал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Абал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Абал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Абал (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику